

Presentación previa 
La pareja formada por el chileno Jorge Aguilar y el peruano Sergio Galdós son los campeones defensores.

La pareja formada por el estadounidense Kevin King y el colombiano Juan Carlos Spir ganaron el título tras derrotar en la final al puertorriqueño Alex Llompart y al argentino Mateo Nicolás Martínez.

Cabeza de serie 

 
 

<li> 
<li>

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Chitré 2014